In 2019 werd de 25ste editie van het Campeonato Paraense Segunda Divisão gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 20 oktober tot 24 november. Itupiranga  werd kampioen.

Eerste fase

Groep A1

Groep A2

Groep A3

Groep A4

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Braziliaans competitievoetbal 2019